Konow bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Konow ist Familienname folgender Personen:

 Alexei Konow (* 1938), sowjetischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Friedrich Wilhelm Konow (1842–1908), deutscher Insektenkundler
 Gerhard Konow (1929–1997), deutscher Jurist und Politiker
 Henri Konow (1862–1939), dänischer Vizeadmiral und Generalgouverneur
 Karsten Konow (1918–1945), norwegischer Segler
 Magnus Konow (1887–1972), norwegischer Segler
 Rolf Konow (* 1946), dänischer Fotograf
 Sten Konow (1867–1948), norwegischer Indologe
 Witalij Konow (* 1987), ukrainischer Badmintonspieler
 Wollert Konow (1845–1924), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Kono
 Kōno
 Conow